

Geografia

Francia 
 Pfeffingen – antico nome tedesco di Phaffans, comune nel dipartimento del Territorio di Belfort (Borgogna-Franca Contea)

Germania 
 Pfeffingen – ex comune ora frazione di Albstadt, città nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Pfeffingen – frazione di Bad Dürkheim, città nel circondario di Bad Dürkheim (Renania-Palatinato)

Svizzera 
 Pfeffingen – comune nel distretto di Arlesheim (Canton Basilea Campagna)